Infinity on High третій студійний альбом американського пост-хардкор-гурту Fall Out Boy, представлений 5 лютого 2007 року.

Список композицій 
 Thriller — 3:30
 The Take Over, the Breaks Over — 3:34
 This Ain't a Scene, It's an Arms Race — 3:32
 I'm Like a Lawyer with the Way I'm Always Trying to Get You Off (Me & You) — 3:31
 Hum Hallelujah — 3:50
 Golden — 2:32
 Thnks fr th Mmrs — 3:23
 Don't You Know Who I Think I Am? — 2:51
 The (After) Life of the Party — 3:21
 The Carpal Tunnel of Love — 3:23
 Bang the Doldrums — 3:31
 Fame < Infamy — 3:06
 You're Crashing, But You're No Wave — 3:42
 I've Got All This Ringing in My Ears and None on My Fingers — 4:06

Джерела 
 Infinity on High  Allmusic
 Infinity on High  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Island Records
Музичні альбоми 2007